Чемпионат Нидерландов 2002 прошёл в Леувардене с 19 по 29 июня 2002 года.

Таблица

Матч за первое место 
 быстрые шахматы

Ссылки 
 

Чемпионаты Нидерландов по шахматам
2002 год в шахматах
Июнь 2002 года
Спорт в Нидерландах в 2002 году
Спортивные соревнования в Леувардене